Соревнования по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 39 спортсменов из 21 страны.

Для всех призёров завоёванные медали стали первыми олимпийскими наградами в карьере.

Итальянец Альдо Монтано, завоевав медаль Олимпийских игр, стал первым в своей семье индивидуальным призёром турнира саблистов. Отец Марио Альдо Монтано и дед Альдо Монтано (старший) становились призёрами Олимпийских игр только в командных соревнованиях саблистов.

Призёры

Соревнования

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт